Franciaország
Tailly, település Ardennes megyében
Tailly, település Côte-d’Or megyében
Tailly, település Somme megyében